Didolodus es un género de la familia extinta Didolodontidae, de mamíferos placentarios del orden de los condilartros, aunque antiguamente había sido clasificado en los arctociónidos y litopternos. Sus fósiles se hallaron en la Patagonia. Fue descrito por Florentino Ameghino en 1897. Durante la primera mitad del siglo XX fueron estudiados por George Gaylord Simpson. Ancestros de los litopternos, se los ha clasificado entre los primeros notoungulados, aunque otros los definen como pertenecientes todavía al grupo parafilético de los condilartros.

El género Didolodus, cuyos fósiles consisten principalmente en cráneos, mandíbulas y restos dentales bunodontos, eran animales de tamaño mediano, de unos 60 cm de largo.

Especies 
Didolodus multicuspis (Ameghino, 1897)
Didolodus minor (Simpson, 1948)

Filogenia 
Cladograma según el análisis de Gelfo y Sigé, 2011:

Referencias 

Condylarthra
Mamíferos del Eoceno
Mamíferos extintos de América del Sur
Fósiles de Argentina